3-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 14 клубами в 1994 году. Чемпионом впервые стал кантский «Кант-Ойл», кызыл-кийский «Семетей» был серебряным призером, 3-е место занял «Ак-Марал» из Токмака.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Ссылки 
 Результаты на RSSSF
 Результаты на сайте sport.kg

1994
Футбол в Азии в 1994 году
1994 год в Киргизии